Por Arni pode estar à procura de:
Arni (Argóvia) - uma comuna no cantão de Argóvia, na Suíça.
Arni (Berna) - uma comuna no cantão de Berna, na Suíça.

Desambiguação